Herzogsdorf ist ein deutscher bzw. österreichischer Ortsname:
 Herzogsdorf, Marktgemeinde, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich, Österreich
 Herzogsdorf, bis 1938 Czarnen, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Czarne (Orzysz), Gmina Orzysz, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Herzogsdorf, Dorf in der Gemeinde Jiříkov u Rýmařova im Okres Bruntál, tschechisch Kněžpole (Jiříkov u Rýmařova)